Николай Безбородов:
 Безбородов, Николай Александрович (род. 1946) — российский инженер, конструктор стрелкового оружия, изобретатель.
 Безбородов, Николай Максимович (род. 1944) — российский военный и политический деятель.
 Безбородов, Николай Фёдорович — русский генерал-майор.